Фе́рмское шоссе — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Поклонногорской улицы до аллеи Юрия Морозова. Шоссе существует с середины XIX века.

История 
В 1802 году английский капитан Александр Давидсон получил разрешение организовать близ Санкт-Петербурга показательную сельскохозяйственную ферму, для которой были приобретены обширные участки земли у Чёрной речки, в Удельной и Сосновке. Так как управляющими здесь были англичане, это земледельческое хозяйство называли Английской фермой. Ферма не приносила доходов, и её участки в 1811 году распродали с торга частным лицам. С 1832 по 1866 год на части территории бывшей Английской фермы располагалось Удельное земледельческое училище. Земельные угодья и животноводческие помещения училища именовались Удельной фермой (она располагалась примерно там, где сейчас находится дом 12 по Ланскому шоссе) и Новой фермой (названной так по отношению к «старой» Английской ферме). Ведущая по земельным участкам фермы дорога в середине XIX века получила название Фермского шоссе (иногда шоссе по ошибке именовали Фермерским). Первоначально оно проходило от Ланского шоссе до Скобелевского проспекта. В 1917 году шоссе было продлено от Скобелевского проспекта на север до Поклонногорской улицы. В начале 1960-х годов первый участок магистрали был упразднён. В 2013 году проходящая по Удельному парку бывшая часть шоссе до Шаровой улицы получила имя футболиста и тренера Юрия Морозова.

Пересечения 
 аллея Юрия Морозова
 улица Аккуратова
 Скобелевский проспект
 Поклонногорская улица

Здания и достопримечательности 
 дом 21 — здание администрации Удельного парка.
 дома 30—36 — комплекс зданий бывшего Удельного земледельческого училища с парком — ныне психиатрической больницы № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова. В 1870 году здесь был основан дом призрения душевнобольных, учреждённый цесаревичем Александром Александровичем. В 1885 году рядом открылась Петербургская городская больница для душевнобольных во имя великомученика и целителя Пантелеймона. В 1919 году были объединены в Удельнинскую психиатрическую больницу, которой в 1931 году было присвоено имя большевика И. И. Скворцова-Степанова. Комплекс зданий построен по проектам архитекторов И. В. Штрома и Г. И. Люцедарского. Комплекс зданий с парком является памятником архитектуры регионального значения. В 2010 году губернатор Петербурга В. И. Матвиенко обратилась в министерство культуры с просьбой снять охранный статус с 11 памятников, в том числе и с бывшего Удельного земледельческого училища с парком. Планировалось, что в течение шести лет на их месте будут построены апарт-отель и торговый комплекс. В мае 2020 года одноэтажное здание бывшего учебного корпуса Удельного земледельческого училища 1834 года постройки было продано на торгах частному лицу. 
 Удельный парк
 Церковь во имя Воскресения Христова

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Фермское шоссе. Историческая справка»
 Фермское шоссе на сайте Peshehod.su
 «История Санкт-Петербурга. Больница Скворцова-Степанова»